Флаг муниципального образования Марья́нское сельское поселение Красноармейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 декабря 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7631.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Марьянского сельского поселения Красноармейского района в малиновом, синем (голубом), белом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пурпурном поле с лазоревой главой, обременённой двумя метёлками риса накрест над мурованной чёрным крепостной стеной с зубцами, бойницами и открытыми воротами — кубанский казак в черкеске с газырями, кубанке, бешмете, плаще и поясе с кинжалом и шашкой, поверх стоящего коня, которого он держит за повод; все фигуры серебряные».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В 1778 году под руководством А. В. Суворова, для отражения набегов турок и горцев, по реке Кубань была создана система фортификационных укреплений. Эти укрепления образовали Кубанскую пограничную линию, центром линии стала крепость Марьинская. Позже на месте крепости был создан заградительный сторожевой пост. А с мая 1793 года пост преобразован в кордон Марьинский Черноморского казачьего войска.

13 октября 1823 года считается «днём поселения станицы», так как именно в этот день была освящена построенная поселенцами часовня Марьинского куреня Черноморского казачьего войска. Позже станица Марьинская была переименована в Марьянскую.

Изображение крепостной стены с зубцами аллегорически указывает на Марьинскую крепость, позже сторожевой пост и кордон.

Малиновый цвет (пурпур) является определяющим цветом запорожских (черноморских) казаков — основоположников станицы и символизирует цветущую землю, верность, скромность и набожность.

Синий цвет аллегорически указывает на плавни, реку Кубань и многочисленные ерики отходящие от неё и создающие рисовые чеки.

Синий цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Изображение кубанского казака держащего за повод коня указывает на прошлое и настоящее кубанского казачества и говорит о памятнике кубанским казакам, построенном в станице Марьянской.

Изображение метёлок риса указывает на то, что рис является доминирующей сельхозкультурой на землях Марьянского сельского поселения, а также аллегорически указывает и на «Рисовый завод» расположенный в станице Марьянской.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты.

Примечания